Bolax integrifolius är en flockblommig växtart som beskrevs av Spreng. och Ernst Gottlieb von Steudel. Bolax integrifolius ingår i släktet Bolax och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
integrifolius